Хомутовское сельское поселение — название муниципальных образований (сельских поселений) в России:

Костромская область 
 Хомутовское сельское поселение — входит в Нерехтский район.
 Хомутовское сельское поселение — входит в Островский район.

Ростовская область 
 Хомутовское сельское поселение — входит в Кагальницкий район.

См. также 
 Хомутовское муниципальное образование — входит в Иркутский район Иркутской области